KCP je zkratka, která znamená:

Komise pro cenné papíry
Kongresové centrum Praha

KČP
Klub českého pohraničí